Принс-Эдуард () — англоязычный топоним.

 Острова Принс-Эдуард — группа из двух островов в Индийском океане.
 Остров Принс-Эдуард — один из островов Принс-Эдуард.
 Принс-Эдуард (округ, Виргиния) — округ в США.

См. также 
 Остров Принца Эдуарда — остров и одноимённая провинция в Канаде.
 Эдуард
 Эдвард